Der Begriff Sickergraben kann generisch bezeichnen:

 Gräben zur Entwässerung neben Straßen, in denen das abfließende Wasser versickern soll, siehe Straßenentwässerung#Sickerstrang
 den Vorfluter eines Gewässers oder Gebietes

Sickergraben ist ein Gewässer-Eigenname:

 Sickergraben (Inn), rechter Zufluss des Inns unmittelbar vor der Einmündung der Salzach bei Haiming, Landkreis Altötting, Bayern; leitet Sickerwasser vor den beiden Flussdämmen sowie den Zufluss ab, den von diesen abgesperrte Zuflüsse in diesem Bereich heranführen
 Sickergraben (Isar), linker Zufluss von deren Zufluss Mühlbach bei Ohu (Markt Essenbach) und der Isar selbst in Niederaichbach, beide Landkreis Landshut, Bayern; entwässert das Vorfeld des linken Isardamms im Bereich des Stausees Niederaichbach